Běleč (powiat Brno)
 Běleč (powiat Kladno)
 Běleč (powiat Tabor)
 Běleč (przystanek kolejowy)